Пуерто де лос Чинос има више значења:

 Пуерто де лос Чинос (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Пуерто де лос Чинос (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику